Op het US Open 1988 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 1988.

Samenvatting 
Titelhouders Martina Navrátilová en Emilio Sánchez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Lori McNeil en Jorge Lozano, liet verstek gaan voor de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Jana Novotná (Tsjecho-Slowakije) en Jim Pugh (VS) won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Elizabeth Smylie (Australië) en Patrick McEnroe (VS) in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Eén Nederlander speelde mee:
 Michiel Schapers en zijn Amerikaanse spelpartner Ann Henricksson wonnen tijdens de eerste ronde de eerste set, maar moesten vervolgens in drie sets toch hun openingspartij prijsgeven aan Gigi Fernández en Agustín Moreno.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1988